Pag steht für:
 Pag, Insel in Kroatien
 Pag (Stadt), Ort auf der Insel Pag, Kroatien

pag steht für:
 Pangasinensische Sprache (ISO-639-3-Code), malayo-polynesische Sprache

PAG steht als Abkürzung für:
 Pacific Alliance Group, Beteiligungsgesellschaft aus Tokio
 Periaquäduktales Grau, Kernkomplex des Gehirns für Schmerzunterdrückung
 Perimeter Aviation, eine kanadische Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 Phosphat-aktivierte Glutaminase, mitochondriales Enzym zur Umwandlung von Glutamin in Glutamat
 Phosphoprotein associated with GEMs, transmembranöses Adaptorprotein
 Pirate Action Group, NATO-Bezeichnung für kleine Schiffe der Piraterie vor der Küste Somalias
 Polizeiaufgabengesetz (Bayern), bzw. siehe auch Polizeirecht (Deutschland)
 Polyalkylenglykolen, Basisflüssigkeit für Schmierstoffe
 PostAuto AG, Schweizer Postbusunternehmen
 Pregnancy associated glycoprotein, Schwangerschaftsprotein-3, ein Plasmaprotein der Alpha-2-Globulinfraktion
 Preis-Absatz-Garantie, Instrument zur Marktregulierung
 Premier Automotive Group, Organisationseinheit der Ford Motor Company für Premium- und Luxusmarken
 Projects d’Avant Garde, ehemaliger brasilianischer Automobilhersteller

Siehe auch
 PAAG-Verfahren (HAZOP-Studie)
 Pac (Begriffsklärung)
 Pagh (Begriffsklärung)
 Pak (Begriffsklärung)

PAG